Николай Набо́ков:
 Набоков, Николай Васильевич (1839 — после 1907) — русский архитектор, академик Императорской Академии художеств.
 Набоков, Николай Дмитриевич (1903—1978) — русский и американский композитор, педагог.